Ел Лобито има више значења:

 Ел Лобито (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лобито (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лобито (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лобито, Хесус Агилар Авила (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику